Firenze University Press – casa editrice italiana
 Frente Única Paulista – alleanza politica brasiliana degli anni 1930